Всем девчонкам нравится — полуофициальное переиздание альбома «Красота» группы Ляпис Трубецкой, дополненное ранее неизданными композициями «Любовь повернулась ко мне задом» и «Крошка моя».

Обложка альбома пародирует обложку Led Zeppelin II.

Список композиций 
 Любовь повернулась ко мне задом (4:02)
 Крошка моя (3:24)
 Розочка (4:12)
 Яблони (5:32)
 Русалки (4:23)
 Чертовки (5:00)
 Снежная королева (3:26)
 Петька Морячок (3:04)
 Саня-Таня (4:20)
 Лётчик и Моряк (4:22)
 Сказочка (4:20)
 Вернись (5:16)
 Березки (4:50)
 Красота (3:23)
 Виноградная лоза (3:28)

Участники 
 Сергей Михалок — вокал, аккордеон
 Павел Булатников — вокал
 Руслан Владыко — гитары, клавишные, аккордеон
 Дмитрий Свиридович — бас-гитара
 Павел Кузюкович — валторна
 Георгий Дрындин — труба
 Алексей Любавин — ударные, перкуссия

Над альбомом также работали:
 Андрей Кучеренко — сведение
 Андрей Пащенков — сведение

История альбома 

Выпуск данной компиляции был связан с расторжением контракта между «Ляписами» и студией «Союз». В результате расторжения контракта студии «Союз» переходило право на издание композиций «Любовь повернулась ко мне задом» и «Крошка моя». Обе композиции были записаны осенью 1998 года для альбома «Красота», но не вошли в него. Песня «Крошка моя» является переделкой одноимённой песни группы «Руки вверх!».

Существуют две версии альбома — «лицензионная» (с 4-страничным вкладышем) и «фирменная» (с 8-страничным буклетом).

Первоначальное название данной компиляции — «Красотища» (то есть более полный вариант альбома «Красота»).

Ссылки 
 Информация об альбоме, изображения буклетов и диска, тексты песен и аккорды
 Официальный сайт группы «Ляпис Трубецкой»

Альбомы 2000 года
Альбомы группы «Ляпис Трубецкой»
Альбомы на русском языке
Альбомы России